CJL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Chitral (Pakistan)